Стефансон — фамилия. Известные носители:
 Стефансон, Лесли (род. 1971) — американская актриса, фотомодель, художница и скульптор.